Двенадцатый розыгрыш Кубка обладателей кубков УЕФА прошёл с 18 августа 1971 по 24 мая 1972 года. Впервые в истории победителем турнира стал шотландский «Рейнджерс», обыгравший в финале московское «Динамо». Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Челси» Питер Осгуд, забивший восемь мячей.

Предварительный раунд

Матчи предварительного раунда прошли с 18 августа по 1 сентября 1971 года. 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок кубков 1971/72 на сайте UEFA
 Кубок кубков 1971/72 на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Кубок кубков 1971/72 на сайте worldfootball.net

Футбол в Европе в 1971 году
Футбол в Европе в 1972 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА